Ayşe Hatun může být:

 Ayşe Hatun (manželka Murada IV.) – manželka osmanského sultána Murada IV.
 Ayşe Hatun (manželka Osmana II.) – manželka osmanského sultána Osmana II.
 Ayşe Hatun (manželka Selima I.) – osmanská princezna
 Ayşe Hatun (Velkolepé století) – postava ze seriálu Velkolepé století